НИИПП:
Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов, существующий с 1964 года в Томске.
Научно-исследовательский институт полимеризованных пластиков, существовавший в 1945—1969 годах в Ленинграде.